La Temporada 2001 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 2001.

Clubes campeones

Torneos locales

Primera División 2001 

{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#006699 
! Pos
! Equipo 
! PJ
! PG
! PE
! PP
! GF
! GC
! Dif
! Pts
|- align=center
|- align=center style="background:#ffd700;"
||1|| align=left |  Santiago Wanderers
||30||20||6||4||65||32||33||66
|- align=center style="background:#ACE1AF;"
||2|| align=left |  Universidad Católica 
||30||18||6||6||60||29||31||60
|- align=center style="background:#D0F0C0;"
||3|| align=left |  Universidad de Chile
||30||17||6||7||53||33||20||57
|- align=center 
||4|| align=left |  Colo-Colo 
||30||16||8||6||63||37||26||56
|- align=center style="background:#D0F0C0;"
||5|| align=left |  Cobreloa
||30||13||9||8||39||28||11||48
|- align=center style="background:#D0F0C0;"
||6|| align=left |  Palestino
||30||14||6||10||44||43||1||48
|- align=center style="background:#D0F0C0;"
||7|| align=left |  Huachipato
||30||12||10||8||58||42||16||46
|- align=center 
||8|| align=left | Unión San Felipe
||30||10||10||10||45||39||6||40
|- align=center
||9|| align=left | Unión Española 
||30||10||7||13||46||63||-17||37
|- align=center 
||10|| align=left |  Coquimbo Unido
||30||9||8||13||29||39||-10||35|- align=center
||11|| align=left |  Audax Italiano 
||30||10||2||18||27||40||-13||32|- align=center
||12|| align=left | Deportes Concepción||30||8||8||14||35||51||-16||32|- align=center 
||13|| align=left | Rangers||30||6||12||12||38||46||-8||30|- align=center 
||14|| align=left | Santiago Morning||30||7||7||16||47||67||-20||28|- align=center style="background:#F08080;"
||15|| align=left |  O'Higgins||30||7||4||19||39||64||-25||25|- align=center style="background:#F08080;"
||16|| align=left | Deportes Puerto Montt||30||4||9||17||31||66||-35||21|}
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

</center>

 Liguilla Pre-Libertadores 

 Semifinal 

 Final 

 Primera B 2001 

 Primera Fase 

 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Grupo 4 

 Segunda Fase 

En esta fase, los 16 clubes jugaron dos rondas en un sistema de todos-contra-todos, teniendo como puntaje de inicio los puntos que recibieron de bonificación, por su puntaje en la Fase Zonal.

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos; Bonif = Puntos de bonificación

 Tercera 2001 
 Primera Fase 
 Zona Norte 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Zona Sur 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Segunda Fase 
 Zona Norte 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Zona Sur 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Fase Final 
Los cuatro clasificados disputarán llaves de ida y vuelta para definir al finalistas y posteriormente, el campeón .
 Semifinal 

 Final 

También asciende Lautaro como Subcampeón.

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Libertadores de América 

Los equipos que participaron en la Copa Libertadores 2001, a partir de febrero de 2001, fueron:

 Chile 1:   Universidad de Chile, como campeón del Campeonato División 2000. (Eliminado en fase de grupos. 1PG, 1PE, 4PP) 

 Chile 2:  Cobreloa, como subcampeón del Campeonato División 2000. '(Eliminado en octavos de final frente a  Rosario Central; 3:4)' Chile 3:  Deportes Concepción, como ganador de la Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2000. (Eliminado en octavos de final frente a  Vasco da Gama; 2:4)

 Copa Mercosur 

Los equipos que participaron en la Copa Mercosur 2001, a partir de julio de 2001, fueron:

  Universidad de Chile. (Eliminado en fase de grupos. 1PG, 1PE, 4PP) 

  Universidad Católica. (Eliminado en cuartos de final frente a  Corinthians; 2:3)

  Colo-Colo.  '(Eliminado en fase de grupos. 1PG, 3PE, 2PP)''

Selección nacional

Partidos

Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=10%|Competencia
!widht=30%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|13 de enero de 2001
| Yuva Bharati KriranganCalcuta, India
|
|align=center| 1 - 0
|<center>Millennium Super Soccer Cup<center>
|<small>Tapia 
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|28 de diciembre de 2001
| Camp NouBarcelona, España
|
|align=center| 1 - 0
|Amistoso|
|}

 Selección de Chile sub-20 

<center>

Selección de Chile sub-17

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra
 RSSSF Chile 2001

 
Temporadas del fútbol chileno